Виктор Хасманис (, 18.01.1892, Лугажская волость −22.12.1984, Иецава) — офицер русской и латвийской армии. Кавалер Ордена Лачплесиса и Ордена Трех звезд. Военный атташе в Германии (1923). Командир батальона 5-го Цесиского пехотного полка, начальник штаба 2-го Вентспилского пехотного полка, командир 1-го батальона 1-го Лиепайского пехотного полка, командир 15-го Лиепайского полка айзсаргов.

20 мая 1945 года осужден и приговорен к 20 годам. В 1956 году освобожден.

Примечания

Источники 
 Latvijas armijas augstākie virsnieki 1918—1940. 194.-195.lpp.
 Vēstures avoti. Latvijas Vēsture. 1994., Nr.1(12), 54.-58.lpp
 Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieri: Biogrāfiska vārdnīca. Rīga: Jāņa Sēta, 1995. 188.lpp.
 HISTORIA.LV
 на сайте lkok

Военные Латвии
Подпоручики
Военные атташе Латвии